Notabschaltung bezeichnet:

 das Unterbrechen der Arbeit einer Maschine mittels Notausschalter
 fälschlicherweise das schnelle Anhalten eines Fahrzeuges, siehe Notbremse
 das schnelle Abschalten eines Atomkraftwerkes bei Störfällen, siehe Reaktorschnellabschaltung